Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 201001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 3 lutego 2002 do 14 sierpnia 2004. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

201001-201100

201101-201200

201201-201300

201301-201400

201401-201500

201501-201600

201601-201700

201701-201800

201801-201900

201901-202000

Przypisy 

Lista planetoid 201001-202000